Линь Лянми́н (; род. 4 июня 1997) — китайский футболист, нападающий португальского клуба «Гондомар», выступающий на правах аренды за клуб китайской Суперлиги «Далянь Ифан».

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Гуанчжоу Фули». 22 июля 2015 года Линь подписал пятилетний контракт с клубом «Реал Мадрид», став первым азиатским футболистом в истории клуба. Сумма трансфера составила 200 000€. Сезон 2015/16 провёл в молодёжном составе клуба. На профессиональном уровне дебютировал в составе «Реал Мадрид Кастилья» 20 августа 2016 года в матче Сегунды Б против «Реал Сосьедад Б» (3:2), в котором вышел на замену на 87-й минуте вместо Кристиана Седреса и на 90-й минуте отдал голевую передачу на победный гол Серхио Диаса.

Летом 2017 года был отдан в аренду в «Альмерию», где в итоге отыграл два сезона. За основной состав «Альмерии» Линь сыграл 4 матча — все в Кубке Испании, а большую часть времени выступал за фарм-клуб «Альмерия Б», с которым провёл сезон 2017/18 в Терсере, а сезон 2018/19 в Сегунде Б.

В августе 2019 года подписал контракт с португальским клубом «Гондомар», но почти сразу был отдан в аренду в «Маритиму». За основной состав «Маритиму» Линь не играл, выступая только в молодёжном первенстве. В феврале 2020 года игрока взял в аренду китайский клуб «Далянь Ифан», однако в связи с пандемией COVID-19 начало сезона в Китае было отложено. Дебют футболиста в китайской Суперлиге состоялся 26 июля в матче первого тура против «Шаньдун Лунэн».

Карьера в сборной 
Выступал за юношескую и молодёжную сборные Китая. В составе сборной до 16 лет принимал участие в юношеском чемпионате Азии 2012 года, но сборная Китая не смогла выйти из группы.

Примечания 

Футболисты Китая
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Альмерия»
Игроки ФК «Альмерия B»
Игроки ФК «Далянь Ифан»